Glücksrad steht für:

 eine gebisslose Zäumung für Pferde, siehe Gebisslose Zäumungen#Glücksrad
 Glücksrad (Glücksspiel), ein dem Roulette ähnliches Glücksspiel
 Glücksrad (Spielshow), eine Spielshow
 Glücksrad – die Rota fortunae, in der Antike als Zeichen der Unberechenbarkeit der Göttin